Чемпионат Нидерландов по футболу 1953/54 () — 65-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире первого класса приняло участие пятьдесят шесть команд из 37 городов, разбитые на четыре группы — A, B, C и D.

Победителем группы A стал клуб ДВС из Амстердама. В остальных группах первые места заняли: , ПСВ и ЕВВ. Победитель сезона определился в финальном турнире чемпионов, по итогам которого клуб ЕВВ из Эйндховена в первый раз в своей истории выиграл национальный чемпионат.

Турнирная таблица

Первый класс A 

1 Со следующего сезона в группе B.
2 Со следующего сезона в группе C.
3 Со следующего сезона в группе D.

Первый класс B 

4 Со следующего сезона в группе A.
5 Со следующего сезона в группе C.
6 Со следующего сезона в группе D.

Первый класс C 

7 Со следующего сезона в группе A.
8 Со следующего сезона в группе B.
9 Со следующего сезона в группе D.

Первый класс D 

10 Со следующего сезона в группе A.
11 Со следующего сезона в группе B.
12 Со следующего сезона в группе C.

Результаты матчей

Первый класс A 

  •    •

Первый класс B

Первый класс C

Первый класс D

Финал чемпионата

Источники 

Футбол в Европе в 1953 году
Футбол в Европе в 1954 году
Спорт в Нидерландах в 1953 году
Спорт в Нидерландах в 1954 году